«Cupid» — песня американского певца Сэма Кука. Вышла на отдельном сингле в 1961 году (на лейбле RCA Records).

В США песня достигла 17 места в чарте Billboard Hot 100, в Великобритании — 7-го места в национальном чарте синглов (UK Singles Chart).

Музыкальный сайт AllMusic называет её «ещё одной идеальной поп-песней от Сэма Кука, больше в линии с его ранними […] гладкими поп-хитами как „You Send Me“, чем с более поздними соульными песнями с госпельным влиянием как „Bring It on Home to Me“, с которыми певец вернулся к своим корням ()

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Cupid» в исполнении Сэма Кука на 452 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 458 месте.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1961 года
Синглы 1961 года
Синглы 1980 года
Песни Сэма Кука
Песни Эми Уайнхаус
Синглы RCA Records